Alicia Rodríguez puede referirse a cualquiera de las siguientes mujeres:

 Alicia Rodríguez (actriz chilena) (n. 1992), actriz chilena de cine y televisión.
 Alicia Rodríguez (actriz española) (n. 1935), actriz de cine, teatro, radio y televisión, y escritora española.
 Alicia Rodríguez Fuentes (n. 1954), botánica y profesora cubana.